Мубарак Шах:

 Мубарак-шах — правитель Хорезма в начале XV века, сын Едигея.
 Фахр ад-Дин Мубарак-шах Марварруди — часто встречающиеся в литературе, ошибочное имя персидского историка Фахр-и Мудаббира.
  — правитель независимого королевства XIV века на территории современной Бангладеш.
 Фахр уд-дин Мубарак-шах Марваруди (Faḵr-al-Dīn Abū Saʿīd Mobārakšāh b. Ḥosayn Marverūdī) — придворный поэт Гуридов, умерший в 1205 году.

См. также 
 Мубарек-шах — шестой правитель Чагатайского улуса (1265—1265); сын Хара-Хулагу, внук Чагатая, правнук Чингис-хана.
 Мубарак

Примечания